Théo Casciani est un auteur et romancier français né en 1995.

Biographie 
Après avoir passé son adolescence dans le Sud de la France, à Béziers, Théo Casciani étudie à SciencesPo., à Paris. Il rejoint ensuite l'Atelier des écritures contemporaines de la Cambre, à Bruxelles, où il intervient désormais.

C'est lors d'un voyage au Japon, dans la région du Kansai, qu'il entame l'écriture de son premier roman. Ce livre paraît aux Éditions P.O.L à la rentrée littéraire de 2019, alors qu'il n'a que 23 ans et est salué par la critique.

Il a également publié de nombreux textes dans des ouvrages collectifs, des revues ou des magazines et présenté ces fictions sous d'autres formes dans des institutions telles que le WIELS, le Kyoto Art Center, le Centre Pompidou, le Théâtre National de la Danse de Chaillot, la Maison Alaïa, le Palais de Tokyo, le Mucem, l’Opéra de Göteborg ou encore le Musée du Louvre. Il a notamment collaboré avec des artistes tels que Joana Preiss, Dominique Gonzalez-Foerster ou Damien Jalet.

À partir de 2022, il organise un cycle de lectures de son second roman avant sa parution avec une série d'événements de formes différentes et dans lesquels sont notamment apparus ou intervenus Hans Ulrich Obrist, Lil Miquela, Michèle Lamy, McKenzie Wark, Marina Herlop ou encore Aurore Clément.

Ses textes ont été traduits dans plusieurs langues et ont fait l'objet d'un séminaire de recherche organisé par l'Université Libre de Bruxelles et la Cambre.

Œuvres

Roman 
 Rétine, Éditions P.O.L, Paris, 2019.

Ouvrages collectifs 
 Concrete Mirages, avec Tom de Peyret, Poursuite Édition, Arles, 2021. 
 Pléaide, avec Oriol Vilanova, Editions For Friends, Bruxelles, 2018.

Contributions (sélection) 
 Végétal Trauma, in. Spectre, Éditions Cosa Mentale, Paris, 2019.
 Pourpre, in. Revue If, dir. Hubert Colas, Marseille, 2019.
 Vacances, in. Décor, Fondation Ricard et École des Arts Décoratifs, Paris, 2019.
 Faust, Possession Immédiate, Paris, 2019.
 Et idola penitus conterentur, AOC, dir. Sylvain Bourmeau, Paris, 2020.
 직지 (Jikji), Sabir, Bruxelles, 2020.
 Roman, Mouvement, Paris, 2020.
 Final Fantasy, Klima Magazine, Paris, 2020.
 Probation, Centre Wallonie Bruxelles et Villa Gillet, Lyon, 2021.
 Pastorale, revue Habitante, Paris, 2021.
 Planaomai, pour Damien Jalet, Théâtre national de la Danse de Chaillot, Paris, 2021.

Autres projets (sélection) 
 Exposer, film avec Cléo Verstrepen, Institut Français du Kansai, Kyoto, 2018.
 La lyre à jamais illustra le taudis, scénario pour un film de Yohei Yamakado, Le Fresnoy, Tourcoing, 2019.
 Kites, texte pour une pièce de Damien Jalet, Opéra de Göteborg, Suède, 2022.
 Version, film co-réalisé avec Lou Rambert Preiss, Pivonka Production, multi-diffusion, 2022.
 Hysteria, vidéo pour le Musée du Louvre, Paris, 2023.

Réception

Notes et références

Liens externes 

 Page dédiée sur le site des Éditions P.O.L
 Actes de Speculor, séminaire de recherche partant des textes de Théo Casciani
 Notices d'autorité : Bibliothèque Nationale de France Système universitaire de documentation Fichier d'autorité international virtuel International Standard Name Identifier WorldCat
 Masterclass avec Gilles Collard pour le Centre Pompidou-Metz
 Sélection d'entretiens : avec Jean-Paul Hirsch pour les Éditions P.O.L ; avec Guillaume Narguet pour Zone Critique ; avec Corentin Laplanche-Tsutsui pour Speculor ; avec Florian Champagne pour Revue ; avec Olivier Steiner pour Diacritik ; avec Gabriel Gauthier pour DUUU et les Laboratoires d'Aubervilliers ; avec Pascal Claude et Jean-Philippe Toussaint pour la RTBF ; avec Conrad Wekselberg pour Anti-Musée.

Écrivain français du XXIe siècle
Romancier français du XXIe siècle
Auteur publié par les éditions P.O.L
Artiste formé à La Cambre
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Personnalité liée à Béziers
Naissance en 1995